US Open-mesterskabet i damesingle 1972 var den 86. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af US Open 1972 og blev spillet i West Side Tennis Club i Forest Hills, Queens, New York City, USA. Hovedturneringen, der siden det foregående mesterskab var blevet udvidet fra 64 til 80 deltagere, blev spillet i perioden 31. august - 9. september 1972, mens kvalifikationen afvikledes i dagene umiddelbart før hovedturneringen i Port Washington Tennis Academy i Port Washington på Long Island.

Mesterskabet blev vundet af Billie Jean King, der vandt US Open-mesterskabet i damesingle for andet år i træk og tredje gang i alt. Det var endvidere hendes niende grand slam-titel i damesingle. I finalen vandt King med 6-3, 7-5 over Kerry Melville, som var i sin anden grand slam-finale i single, og hun havde også tabt den første ved Australian Open 1970. Der var 14.683 tilskuere til damesinglefinalen, der kortvarigt i første sæt blev afbrudt på grund af regnvejr, og som efter afbrydelsen blev påvirket af kraftige vinde.

Margaret Court spillede gjorde comeback efter at hun i marts 1972 havde født sit første barn. I sin første turnering i et år tabte hun i semifinalen til den senere mester, Billie Jean King. Evonne Goolagong spillede sit første US Open-mesterskab, og den andenseedede australier blev slået ud i ottendedelsfinalen af Pam Teeguarden.

Præmier 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg $ ??.??? (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ?? % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 80 spillere, der fordelte sig på:
 72 direkte kvalificerede spillere.
 8 spillere fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Seedede spillere 

Ni spillere blev seedet.

Resultater

Forrunde 

32 af spillerne spillede i forrunden om 16 pladser i første runde.

Sidste seks runder

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i Port Washington Tennis Academy i Port Washington, Long Island, hvor der blev spillet om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Følgende otte spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Kilder 
 ITF - Women's Circuit - US Open 1972

Noter 

1972
US Open 1972